Antonio Ballocchi – predicatore francescano e scrittore italiano
 Enzo Balocchi – politico italiano
 Luigi Balocchi – librettista italiano
 Maurizio Balocchi – politico italiano
 Vincenzo Balocchi – chirurgo e ginecologo italiano